Eemnesserweg (Baarn)
Eemnesserweg 4 (Baarn)
Eemnesserweg 13 (Baarn)
Eemnesserweg 56 (Baarn)
Eemnesserweg 72 (Baarn)
Eemnesserweg 79 (Baarn)
Eemnesserweg 81-83 (Baarn)
Eemnesserweg 87 (Baarn)
Eemnesserweg 98 (Baarn)
Eemnesserweg (Blaricum)
Eemnesserweg (Laren), Noord-Holland
Eemnesserweg (Hilversum)
Eemnesserweg (Huizen)